Алексе́евка () — село в Меловском районе Луганской области Украины, входит в Меловский поселковый совет.

Население по переписи 2001 года составляло 32 человека. Почтовый индекс — 92504. Телефонный код — 6465. Занимает площадь 0,38 км². Код КОАТУУ — 4422855103.

Местный совет 
92500, Луганская область, Меловский район, посёлок городского типа Меловое, улица Луначарского, дом 73.

Ссылки 
 Алексеевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Меловского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании